Medl, medl oder MEDL bezeichnet
 Josef Medl (1917–1995), österreichischer Politiker
 Theodor von Medl (1802–1873), österreichischer Feldmarschall-Leutnant 
 medl GmbH, (vormals Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH) ein Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr
 Message Descriptor List, siehe Time-Triggered Protocol

Siehe auch:
 Mädl
 Medel